Pfäffikon ist der Name folgender Orte:

 Bezirk Pfäffikon, ein Bezirk im Schweizer Kanton Zürich
 Pfäffikon ZH, eine Gemeinde im Schweizer Kanton Zürich
 Pfäffikon SZ, der Hauptort der Schweizer Gemeinde Freienbach
 Bezirk Pfäffikon, ein ehemaliger Bezirk im Schweizer Kanton Schwyz

Siehe auch:

 Pfeffikon